Вучич (; ; ) — південнословянське прізвище. Відомі носії:

 Александар Вучич (1970) — сербський політик.
 Іван Бунич Вучич (1591/92 — 1658) — хорватський державний діяч та поет.
 Саня Вучич (1993) — сербська співачка.